Contea di Gloucester o Gloucester County o Gloucester Shire è la denominazione delle seguenti contee:
 Contea di Gloucester (New Jersey) – degli Stati Uniti
 Contea di Gloucester (Virginia) – degli Stati Uniti
 Contea di Gloucester (Nuovo Brunswick) – in Canada
 Contea di Gloucester (Nuovo Galles del Sud) – in Australia
 Contea di Gloucester – in Inghilterra